Пипец:
 Пипец — эвфемизм к слову «пиздец», обозначение для какой-то неприятной ситуации.

Произведения искусства 
 «Пипец», или «Мордобой», — серия комиксов:
 «Пипец 2», или «Мордобой 2», — второй том одноимённой серии комиксов.
 «Пипец 3», или «Мордобой 3», — третий том одноимённой серии комиксов.
 «Пипец» — персонаж одноимённых комиксов и фильмов на их основе.
 «Пипец» — серия фильмов, основанных на одноимённом комиксе:
 «Пипец» — фильм 2010 года, основанный на одноимённом комиксе.
 «Пипец 2» — фильм 2013 года, основанный на одноимённом комиксе.
 «Kick-Ass: The Game» — игра по мотивам первого фильма и комикса.
 «Пипец 2» — игра по мотивам второго фильма и комикса.

См. также 
 Песец (значения)